Озе́к-Суа́т — село (ранее аул) в составе Нефтекумского района (городского округа) Ставропольского края России.

Название 
«Озек-Суат» переводится с туркменского как «сердцевина воды, травы» («озек» — сердцевина, «су» — вода, «от» — трава) и означает место лошадиного водопоя. В источниках также встречается вариант наименования «Азек-Суат». Кроме того, имеются сведения о двух «народных» названиях аула — «Михаля, по имени ссыльного, обитавшего в тех местах», и «Чагылчи».

География 
Расстояние до краевого центра: 360 км.

Расстояние до районного центра: 34 км.

На левобережье Нефтекумского канала, восточнее села Озек-Суат, расположен одноимённый курган.

История 
Основан в 1869 году (по другим данным — в 1863 или 1870 годах). Аул относился к Туркменскому приставству Ставропольской губернии. 

В 1870-м упразднён образованный недалеко от озера Довсун на речке Чограй аул Чограй (Старая Башанта). Он был сожжён калмыками за угон у них туркменами во время авламыка (набега) большого количества овец. Туркмены-соинаджи из Чограя ушли в аул Верхний Озек-Суат и составили его соинджийское население. 

По отчёту приставства за 1880 год, жители Озек-Суата не занимались хлебопашеством, «потому, что отведенная им земля, прилегающая к правому берегу р. Кума, совершенно неудобна к распашке».

Согласно Списку населённых мест Ставропольской губернии в 1909 году в ауле Озек-Суат имелось 250 дворов, проживало 1616 душ обоего пола. В хотоне имелись школа, 2 храма, 3 торговых предприятия, аптека.

23 июля 1953 года из скважины № 1 месторождения Озек-Суат на Затеречной равнине была получена первая промышленная нефть Ставропольского края.

До 1 мая 2017 года село было административным центром упразднённого Озек-Суатского сельсовета.

Население 

Национальный состав
72 % населения — туркмены (2002 год).

Инфраструктура 
 Социально-культурное объединение

Образование 
 Детский сад № 11 «Ковылёк»
 Средняя общеобразовательная школа № 7. Открыта 5 октября 1907 года

Религия 
 Мечеть

Кладбища 
В границах села расположены два общественных открытых кладбища общей площадью 44 996 м² и два вероисповедальных отрытых кладбища общей площадью 79 536 м².

Примечания

Ссылки 
 Нефтекумск. Ру: Озек-Суат 
 

Населённые пункты Нефтекумского района
Населённые пункты, основанные в XIX веке